ENR peut désigner :
 , un hebdomadaire couvrant l'industrie mondiale de la construction.

EnR peut désigner :
 énergie renouvelable, une source d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle soit considérée comme inépuisable.

EnR&R désigne maintenant énergie renouvelable et de récupération.

Notes et références